Mærsk-C-Klasse bzw. Maersk-C-Klasse steht für:

 Mærsk-C-Klasse (1991), 1991–1994 gebaute Containerschiffsklasse von Maersk Line
 Mærsk-C-Klasse (2000), 1999–2002 gebaute Containerschiffsklasse von Maersk Line